TerraPower — американская компания, занимающаяся разработкой перспективного ядерного реактора на бегущей волне. В отличие от легководных реакторов, которые сейчас работают по всему миру и используют в качестве топлива обогащённый уран с периодом дозаправки в несколько лет, реактор на бегущей волне сможет работать на обеднённом уране без дозаправки в течение 40-60 лет.

Одним из основных инвесторов TerraPower является Билл Гейтс.

История 
Компания образовалась в 2008 году путём отпочкования от Intellectual Ventures. В конце 2009 года Билл Гейтс посетил японские заводы Toshiba, в результате этого визита было подписано соглашение о неразглашении по использованию технологий мини-реактора Toshiba 4S в разработках TerraPower. В декабре 2011 года миноритарный пакет акций TerraPower был приобретён индийской компанией Reliance Industries, её владелец Мукеш Амбани вошёл в состав совета директоров TerraPower.

Состав 
Команда экспертов TerraPower включает в себя около 50 человек, в числе которых учёные и инженеры из Ливерморской национальной лаборатории, Fast Flux Test Facility, Microsoft, различных университетов, а также менеджеров с опытом работы в Siemens A.G., Areva NP, проекте ИТЭР и Министерстве энергетики США.

Реактор на бегущей волне 
Усилия TerraPower направлены на создание нового типа реактора, который отличается высоким коэффициентом использования топлива, так как не требует переработки ОЯТ и может работать на обеднённом уране. Данный реактор позволит использовать обычно непригодный в энергетике уран-238 и обращать его в делящийся плутоний-239 в рамках замкнутого топливного цикла, минуя дорогостоящую и жёстко контролируемую процедуру обогащения. Беспрерывная эксплуатация, не требующая дозаправки, может длиться от 40 до 60 лет.

TerraPower планировала построить прототип реактора с производственной мощностью в несколько сотен МВт к 2020 году.

Современное состояние 
К началу 2019 года компания столкнулась с трудностями построения экспериментального реактора в США из-за ограничений по ядерной безопасности.

Попытки компании построить реактор в Китае натолкнулись на запрет правительства США экспортировать в Китай критически важные технологии (реактор, в частности,  должен генерировать плутоний-239, который используется для создания ядерного оружия).

Некоторое время было неясно, где компания будет строить реактор-прототип.

Натриевый реактор на быстрых нейтронах (Natrium)

Реактор типа Natrium мощностью 1 ГВт-ч сочетает в себе реактор на расплавленном натрии с системой хранения энергии на расплавленной соли. Натрий как вещество между твердым и газообразным состояниями имеет диапазон температур 785 кельвинов, что почти в 8 раз превышает диапазон воды в 100 кельвинов. Не требуя повышенного давления, которое увеличивает риск и затраты, натрий может поглощать большое количество тепла. Будучи элементом, а не соединением, натрий не подвержен риску диссоциации при высокой температуре, как это происходит с водой. Натрий также не вызывает коррозии. Реактор должен работать на низкообогащенном уране высокой пробы (HALEU). HALEU обогащен до содержания от 5 до 20 процентов урана. Этот уровень обогащения может быть получен из отработанного топлива других атомных станций. Ожидается, что площадь такой атомной станции будет меньше и в 4 раза эффективнее с точки зрения генерации энергии, чем площадь обычной атомной станции. В случае отказа установки, стержни управления установки Natrium опускаются, используя только силу тяжести.  Выходная мощность составляет постоянные 345 МВт в виде тепла. Станция рассчитана на 100-процентную производительность в режиме 24/7. Система хранения предназначена для работы в паре с прерывистыми источниками энергии, реагируя на  всплески и падения потребления. Станция сможет вырабатывать 150% номинальной выходной мощности, или 500 МВт в течение 5,5 часов.

В июне 2021 года TerraPower и PacifiCorp (Уоррена Баффета) объявили о планах строительства совместного натриевого реактора. Изначально для демонстрационного реактора рассматривались четыре города Вайоминга, которые пострадают от закрытия электростанций на ископаемом топливе: Кеммерер, Жиллетт, Гленрок и Рок-Спрингс. PacificCorp ведет бизнес в Вайоминге как Rocky Mountain Power и имеет угольную электростанцию в каждом из мест-кандидатов. 16 ноября 2021 года было объявлено, что для строительства был выбран г.Кеммерер, Вайоминг. Если все пойдет хорошо, строительство начнется в 2023 году, а электростанция будет введена в коммерческую эксплуатацию примерно к 2028 году.

Примечания

Ссылки 
 TerraPower website 
 Nuclear Initiative 
 Bill Gates on energy: Innovating to zero! — TED
 Ядерный Билл Гейтс — Взгляд.ру

Компании США